Diese Liste gibt einen Überblick über alle Berufsrichter, die dem Bundesfinanzhof, der seine Arbeit am 1. September 1950 aufgenommen hat, angehört haben. Bisher haben 270 Berufsrichter am Bundesfinanzhof Recht gesprochen.

Richter 
Bis zum 10. Januar 1956 lautete die gesetzliche Bezeichnung für die Richter aufgrund von § 3 Abs. 1 des Gesetzes über den Bundesfinanzhof „Bundesfinanzrichter“ und für die Vorsitzenden „Senatspräsidenten beim Bundesfinanzhof“. Durch einen Erlass des Bundesministeriums der Finanzen vom 11. Februar 1956 änderte sich die Bezeichnung für die Richter in „Bundesrichter beim Bundesfinanzhof“. Aufgrund einer Änderung von § 19a DRiG führen die Richter seit dem 1. Oktober 1972 die Amtsbezeichnung „Richter am Bundesfinanzhof“ und die Vorsitzenden die Amtsbezeichnung „Vorsitzender Richter am Bundesfinanzhof“.

Literatur 
 Bundesfinanzhof (Hrsg.): 60 Jahre Bundesfinanzhof. Eine Chronik. Stollfuß, Bonn 2010, ISBN 978-3-08-470510-8, S. 501–522.
 Deutscher Richterbund (Hrsg.): Handbuch der Justiz 2012/2013. Die Träger und Organe der rechtsprechenden Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland. 31. Jahrgang. C.F. Müller Verlag, Heidelberg u. a. 2012, ISBN 978-3-8114-3631-2, S. 14.

Weblinks 
 Pressemitteilungen des Bundesfinanzhofs seit 2010

 
Bundesfinanzhof